Petra Kvitová era la detentrice del titolo, ma si è ritirata contro Elise Mertens al secondo turno.

In finale Iga Świątek ha sconfitto Anett Kontaveit con il punteggio di 6-2, 6-0.

Teste di serie 
Le prime nove teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Aryna Sabalenka (quarti di finale)
  Barbora Krejčíková (terzo turno)
  Paula Badosa (terzo turno)
  Anett Kontaveit (finale)
  Garbiñe Muguruza (quarti di finale)
  Maria Sakkarī (semifinale)
  Iga Świątek (campionessa)
  Ons Jabeur (quarti di finale)

 Jessica Pegula (terzo turno)
 Elina Svitolina (primo turno)
 Elena Rybakina (primo turno)
 Viktoryja Azaranka (secondo turno, ritirata)
 Angelique Kerber (primo turno)
 Coco Gauff (quarti di finale)
 Jeļena Ostapenko (semifinale)
 Elise Mertens (terzo turno)

Wildcard 

  Alizé Cornet (secondo turno)
  Caroline Garcia (secondo turno)
  İpek Öz (primo turno)

 Mayar Sherif (primo turno)
 Vera Zvonarëva (primo turno)

Qualificate 

  Océane Dodin (primo turno)
  Beatriz Haddad Maia (primo turno)
  Kaja Juvan (secondo turno)
  Marta Kostjuk (primo turno)

 Andrea Petković (primo turno)
 Aljaksandra Sasnovič (secondo turno)
 Stefanie Vögele (primo turno)
 Zhang Shuai (primo turno)

Lucky loser 

  Jaqueline Cristian (secondo turno, ritirata)

 Arantxa Rus (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Qatar Total Open 2022